Thornton je lahko:
 Thornton (priimek)

 Združeno kraljestvo
Thornton, Angus
Thornton, Bradford
Thornton, Buckinghamshire
Thornton, Fife
Thornton, Lancashire
Thornton, Leicestershire
Thornton, Lincolnshire
Thornton, Merseyside
Thornton, Middlesbrough
Thornton, Northumberland
Thornton, Pembrokeshire
Thornton, Sefton, Merseyside
Thornton, East Riding of Yorkshire
Thornton Abbey, Lincolnshire
Thornton Curtis, Lincolnshire
Thornton Heath, London
Thornton Hough, Merseyside
Thornton in Craven, North Yorkshire
Thornton in Lonsdale, North Yorkshire
Thornton le Moor, Lincolnshire
Thornton Park, Northumberland
Thornton Rust, North Yorkshire
Thornton Steward, North Yorkshire
Thornton Watlass, North Yorkshire
Thornton-le-Beans, North Yorkshire
Thornton-le-Clay, North Yorkshire
Thornton-le-Dale, North Yorkshire (also simply Thornton Dale)
Thornton-le-Fylde, Lancashire
Thornton-le-Moor, North Yorkshire
Thornton-le-Moors, Cheshire
Thornton-le-Street, North Yorkshire

 ZDA
Thornton, Arkansas
Thornton, Kalifornia
Thornton, Kolorado
Thornton, Illinois
Thornton, Iowa
Thornton, Kentucky
Thornton, Louisiana
Thornton, Mississippi
Thornton, New Hampshire
Thornton, Rhode Island
Thornton, Teksas
Thornton Township, Illinois

 Avstralija
 Thornton, Novi Južni Wales
 Thornton, Victoria

Drugo 
 USS Thornton